Ел Серито има више значења:
 Ел Серито (округ Риверсајд, Калифорнија)
 Ел Серито (Калифорнија)